Ля́пина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Ляпина, Ксения Михайловна (род. 1964) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Ляпина, Наталья Викторовна (род. 1976) — украинская гандболистка, призёр Олимпийских игр.
 Ляпина, Нафиса Кабировна (род. 1933) — советский и российский химик.
 Ляпина, Оксана Васильевна (род. 1980) — российская гимнастка.
 Ляпина, Светлана Евгеньевна (род. 1967) — советская фигуристка, тренер по танцам на льду.